The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution (с ) — компьютерная игра в жанре survival horror от первого лица в виртуальной реальности для PlayStation VR, PlayStation VR2 и Meta Quest 2. Разработанная Skydance Interactive в партнерстве с Skybound Entertainment, является продолжением The Walking Dead: Saints & Sinners по мотивам серии комиксов Роберта Киркмана "Ходячие мертвецы". Игра была выпущена в декабре 2022 года для Meta Quest 2 и PICO 4, в то время как для PlayStation VR и PlayStation VR2 планировалось выпустить в марте 2023 года.

Игровой процесс 

Как и в первой игре, игрок может убивать ходячих, "размозжив им мозги": протыкая им череп, прокалывая мозг. Игрок может взбираться по зданиям, устраивать засады врагам и атаковать издалека с помощью метательного оружия, луков и огнестрельного оружия дальнего действия. Основанный на физике бой управляет тем, как используется оружие ближнего боя. Игроки могут исследовать окрестности в ночное время, хотя пешеходов будет привлекать фонарик игрока. Кроме того, в игре вводится новое оружие и предметы, такие как бензопила и обрез, чтобы игроки могли побеждать врагов. Лазерные прицелы могут быть прикреплены к любому огнестрельному оружию для повышения точности стрельбы.

Сюжет 
Через три месяца после событий первой игры Турист помогает группе выживших в получении чертежей отеля E'Claire. Турист теряет сознание во время миссии и просыпается в комнате с отцом Картером, которому Турист отдает чертежи.

Турист возвращается домой, предавшись воспоминаниям о событиях, которые происходят в перерывах между играми. За это время в Старом городе произошла катастрофа, отвоеванные были убиты, а убийца, известный как Дровосек, убил жителей башни по всему Французскому кварталу.

Турист встречается с Пешечным королем, человеком по имени Сонни, который говорит ему, что он облегчит торговую сеть с Туристом, если тот сможет достать батарейку из старой студии звукозаписи. После извлечения батареи турист попадает в засаду, устроенную Лесорубом, который оказывается мужем Мэй Бенуа, Гариком. Турист избегает ловушки Гарика и возвращается к Сонни, который говорит, что Гарик заставил его назначить встречу с Туристом.

С туристом связывается группа под названием Диссиденты, которые стремятся демонтировать Башню и свергнуть Маму, лидера Башни. После оказания помощи диссидентам в получении необходимых им припасов и помощи другим союзникам Турист и диссиденты отправляются в Тауэр, где они узнают, что мама планирует заставить колокола звонить по всему Новому Орлеану в попытке уничтожить Изгнанников раз и навсегда. Вскоре после этого Турист и диссиденты попадают в засаду за пределами Башни, во время которой диссиденты убиты.

Турист путешествует по канализации Нового Орлеана, чтобы найти убежище Гарика, где и Турист, и Гарик подвергаются нападению Башни. Преследуя Гарика дальше, Турист подчиняет его себе, и в этот момент он может либо убить его, либо пощадить. Покидая убежище Гарика, Турист готовится к последнему штурму Башни.

Услышав звон колоколов по всему городу, Турист и его союзники атакуют Башню. Турист противостоит маме, которая говорит, что она всегда хотела только лучшего для города, полагая, что убийство изгнанников даст новый старт. Она предлагает туристу выбор, в результате которого получается одна из двух концовок. Турист может либо выключить колокола и остановить хаос, либо оставить их включенными и позволить маме продолжать свое разрушение. Если турист выключает колокольчики, мама сожалеет об этом решении. Если колокольчики оставлены включенными, туриста ругает голос Анри. В любом случае, мама заканчивает противостояние, бросившись с вершины башни, положив конец своему правлению.

Разработка 
Игра была анонсирована в январе 2022 года компанией Skydance Interactive. Она была выпущена на Meta Quest 2  1 декабря 2022. Во время демонстрации UploadVR в 2022 году было продемонстрировано новое оружие вместе с объявлением о том, что игра будет выпущена на PICO и Windows.

Отзывы критиков 

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution получила положительные отзывы, согласно агрегатору рецензий OpenCritic.

Габриэль Мосс из IGN отметил что игра  »смещает» баланс серии с survival horror на экшн.

Андреас Салмен из Worth Playing остался крайне недоволен тем что игра не «адаптирована» для Quest 2, посоветовав дождаться релиза игры на Windows.

Крис Макмаллен из GameSpew также подметил что игра плохо поддерживает Quest 2.

Патрик Андерсон из COGconnected высоко оценил значительные улучшения того, что было в оригинальной игре, а также новое оружие и ночные миссии, однако остался недоволен «абсолютно» той же графикой и некоторыми ошибками.

Примечания 

Компьютерные игры 2022 года